Dressed to Kill ("vestito per uccidere" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Michael Shayne e l'enigma della maschera (Dressed to Kill) – film del 1941 diretto da Eugene Forde
Il mistero del carillon (Dressed to Kill) – film del 1946 diretto da Roy William Neill
Vestito per uccidere (Dressed to Kill) – film del 1980 diretto da Brian De Palma

Musica 
Dressed to Kill – album dei Kiss del 1975
Dressed to Kill – album dei Gaznevada del 1981
Dressed to Kill – singolo dei New Found Glory del 2000, dall'album New Found Glory
 Dressed to Kill – singolo dei Symphony X
Dressed To Kill Records – etichetta discografica